1433 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 1433 км — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в Республике Башкортостан. Код 651351.
 1433 км, БП 1433 КМ — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Мурманской области. Код 016969.